Файффер, Джулс — американский карикатурист и писатель, которого считают самым читаемым сатириком в Америке.
 Файффер, Хэлли — американская актриса, драматург, сценарист и кинопродюсер.